В 1996 году женская сборная России по волейболу приняла участие в трёх официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Турниры и матчи

Европейский олимпийский квалификационный турнир 

Россия: ??? 
Хорватия: ???

Россия: ???  
Нидерланды: ???

Россия: ???. 
Германия: ???.

Россия: ???  
Германия: ???.

Сборная России заняла 2-е место и должна была принять участие в европейско-африканском раунде олимпийской квалификации, но в связи с отказом африканских участников (сборных Кении и Нигерия) этот этап не состоялся и сборная России получила путёвку на Олимпиаду-96.

Олимпийские игры 

Россия: Морозова (3 очка), Панкова (1), Батухтина (1), Ильченко (1), Артамонова (13), Тищенко (6). Выход на замену: Огиенко, Година, Грачёва. 
Германия: ???

Россия: Морозова (1), Панкова, Батухтина (10), Ильченко (8), Артамонова (12), Тищенко (1). Выход на замену: Огиенко (1), Грачёва, Соколова. 
Канада: ???

Россия: Морозова (1), Панкова (1), Батухтина (4), Ильченко (4), Артамонова (6), Тищенко (2). Выход на замену: Огиенко (1), Година (1), Меньшова (1). 
Бразилия: Марсия Фу, Вирна, Ана Флавия, Фернанда, Ана Мозер, Ана Паула. Выход на замену: Филу.

Россия: Морозова (3), Панкова, Батухтина (4), Ильченко (1), Артамонова (3), Тищенко (3). Выход на замену: Година (3), Меньшова (5), Тимонова, Грачёва, Соколова (5). 
Перу: ???

Россия: Морозова (5), Панкова (1), Батухтина (6), Ильченко (8), Артамонова (8), Тищенко (8). Выход на замену: Огиенко, Меньшова, Грачёва (1). 
Куба: ???

Россия: Огиенко, Батухтина (8), Ильченко (1), Артамонова (10), Тищенко (3), Грачёва. Выход на замену: Морозова (6), Панкова (3), Година (10), Меньшова. 
Нидерланды: Бринкман, Бурсма, Маховчак, Версинк, Фледдерус, И.Виссер. Выход на замену: Флёрке, Леферинк, де Йонг.

Россия: Морозова (5), Панкова (1), Батухтина (2), Ильченко (5), Артамонова (10), Тищенко (4). Выход на замену: Огиенко , Година (1), Меньшова (2), Грачёва.
Китай: Лай Явэнь, Ли Янь, Цуй Юнмэй, Ван И, Хэ Ци, Сунь Юэ. Выход на замену: Ву Юнмэй, Ван Лина.

Россия: Морозова (12), Панкова (2), Батухтина (5), Ильченко (2), Артамонова (7), Тищенко (13). Выход на замену: Огиенко (1), Година (4), Меньшова (6), Грачёва.
Бразилия: Марсия Фу, Вирна, Ана Флавия, Фернанда, Ана Мозер, Ана Паула. Выход на замену: Ида, Лейла, Филу, Фофао.

Проиграв в полуфинале и в матче за 3-е место, сборная России осталась без медалей Олимпиады.

Гран-при 

Россия: ???.  
Япония: ???

Россия: ???. 
Куба: ???

Россия: ???. 
Китай: ???

Россия: ???. 
Япония: ???

Россия: ???. 
США: ???

Россия: ???. 
Бразилия: ???

Россия: ???. 
Бразилия: ???

Россия: ???.
Китай: ???

Россия: ???.
Южная Корея: ???

Россия: ???.
США: ???

Россия: ???.
Китай: ???

Россия: ???. 
Нидерланды: ???

Россия: ???.
Китай: ???

Россия: ???.
Куба: ???.

Россия: ???.
Бразилия: ???.

На предварительном этапе 4-го розыгрыша Гран-при сборная России заняла 4-е место и вышла в финальную стадию турнира. Четыре финалиста играли по круговой системе. Выиграв у хозяек финала сборной Китая и проиграв с одинаковым счёто 2:3 командам Кубы и Бразилии, сборная России стала бронзовым призёром турнира.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 1996 году 27 официальных матчей. Из них выиграно 16, проиграно 11. Соотношение партий 62:51. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 12 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе.

 Главный тренер — Николай Карполь.
 Тренер — Михаил Омельченко.

Другие турниры 
Кроме официальных соревнований сборная России приняла участие в традиционном международном турнире BVC Volley Cup в Монтрё (Швейцария) и заняла в нём 5-е место. Турнир прошёл с 11 по 16 июня. Результаты сборной России:
 Групповой этап — Куба 0:3, Япония 3:0, США 0:3.
 Полуфинал за 5-8 места — Швейцария 3:0. Матч за 5-е место — Южная Корея 3:0.

Ссылки и источники 
 www.todor66.com
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 1996 год.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Матчи женской сборной России по волейболу по годам
Спорт в России в 1996 году